Ханс-Юрген Вальтер (; ,  — , Плюдерхаузен) — немецкий дирижёр.

Биография 
В 1937 году поступил на военную службу, оставался на ней до конца Второй мировой войны. В 1945—1950 гг. изучал дирижирование в Гамбурге. В 1950—1957 гг. возглавлял Гамбургский камерный оркестр, затем в 1959—1968 гг. Швабский симфонический оркестр. В 1969—1971 гг. работал в музыкальном издательстве Schott, в 1971—1984 гг. руководил музыкальной школой в Шорндорфе.

Вальтер оставил обширную дискографию, главным образом, относящуюся к 1950-м годам и зачастую выпускавшуюся полулегальными контрафактными фирмами, подписывавшими записи набором произвольно выдуманных псевдонимов, из которых твёрдо известны лишь некоторые: Карл Йергенс, Карл Ройтер, Вальтер Юргенс и др. Наиболее частыми партнёрами Вальтера в качестве солистов выступали скрипачка Жанин Андраде и пианистка Сондра Бьянка. Среди этих записей известны, в частности, концерт для скрипки с оркестром П. И. Чайковского и «Шехерезада» Н. А. Римского-Корсакова (с Гамбургским симфоническим оркестром), «Петя и волк» С. С. Прокофьева и фортепианный концерт Джона Айрленда (с Гамбургским филармоническим оркестром), «Неоконченная симфония» Франца Шуберта и вальсы Иоганна Штрауса-сына (с Симфоническим оркестром Северогерманского радио), симфонии № 40 и № 41 Вольфганга Амадея Моцарта (с гамбургским оркестром Pro Musica).

Примечания

Ссылки 

Дирижёры Германии
Академические музыканты Германии